Le mot présent peut être employé pour désigner :

Temps 
 Notion du temps en cours, actuel : le présent.

Archéologie 
 Quand on donne une année avant le présent (ou BP en anglais), elle s'entend comptée à rebours (vers le passé), à partir de 1950.

Linguistique 
 Temps grammatical, le présent.

Sociologie 

 présent (3) en tant que cadeau, don, offrande.

Fromage 
 Nom donné dans le nord de la France au Gouda fermier Boerenkass.

Presse en France 
 Présent est un quotidien de presse d'extrême droite

Musique 
 Présent est un groupe belge de rock progressif
 Present est un album du groupe anglais de rock progressif Van der Graaf Generator
 Present est un album de la chanteuse japonaise Yuki Uchida

Voir aussi 
Maintenant

Homonymie de titre